Борислав Борисов може да се отнася за:
 Борислав Борисов (1949 – 2022), професор, ректор на УНСС, депутат
 Борислав Димитров Борисов (р. 1957), зам.-кмет на Варна, ректор на ЕПУ, професор в СА
 Борислав Димитров Борисов (р. 1958), скулптор
 Борислав Кирилов Борисов (р. 1961), футболист на „Левски“ (София) и др.
 Борислав Борисов (р. 1975), футболист, треньор на „Академик“ (Свищов) и „Бдин“
 Борислав Николов Борисов (р. 1981), професионален ръгбист, участник в „Big Brother 3“
 Борислав Борисов, бронзов олимпийски медалист на четворка каяк 1000 м (1980)

Източници